Goulburn River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

* Goulburn River (Hunter River), Nebenfluss des Hunter River
 Goulburn River (Murray River), Nebenfluss des Murray River in Victoria, Australien